Een titel behorende bij de Britse Orde van het Bad
Grand Central Belge, voormalige Belgische spoorwegmaatschappij
GCB (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie, in Nederland uitgezonden door Net5